Оганя́н () — вірменське прізвище.

Відомі носії 

 Альберт Оганян (1993) — вірменський футболіст.
 Армен Оганян — вірменська танцівниця, актриса.
 Баграт Оганян (1981—2021) — вірменський боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Оганян Карен Генадійович (1982) — російський футболіст вірменського походження.
 Оганян Марва Вагаршаківна — активістка здорового способу життя, натуропат і лікар-терапевт.
 Оганян Сейран Мушегович — міністр оборони Вірменії.

Див. також 
 Оганьянц